Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1966 — 33-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 3 березня по 13 березня 1966 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 44-й чемпіонат Європи.

Чемпіонат світу Група А

Чемпіонат Європи

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Сет Мартін
 Захисник  Олександр Рагулін
 Нападник  Костянтин Локтєв

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Сет Мартін
 Захисники  Гарі Бегг —  Олександр Рагулін
 Нападники  Веніамін Александров —  Фран Гук —  Костянтин Локтєв

Чемпіонат світу Група В

Кваліфікація чемпіонату світу Групи В 

Турнірна таблиця

Чемпіонат світу Група С

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів  

 

1966 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей в Югославії
Березень 1966
Любляна